Баранек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Баранек, Рудольф (род. 1909) — чехословацкий гребец.
 Баранек, Ян (род. 1993) — чешский футболист.